Кристофер Скотт Мёрфи (; род. 3 августа 1973) —  сенатор США от штата Коннектикут, в должности с 2013 года. Член Демократической партии. Ранее он служил в Палате представителей Соединенных Штатов, представляя 5-й избирательный округ Коннектикута с 2007 по 2013 год. До избрания в Конгресс, Мёрфи был членом обеих палат Генеральной Ассамблеи Коннектикута, избирался в палату представителей штата Коннектикут (1999—2003) и Сената Коннектикута (2003—2007). Он является членом Демократической партии. До выборов сенатор Тома Коттона от штата Арканзас в 2014 году Мёрфи был самым молодым действующим сенатором США, ему было 39, когда его избрали в 2012 году.

После четырёх сроков у власти Джо Либерман решил уйти в отставку, Мёрфи выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сенат США в 2012 году. Он победил бывшего секретаря Коннектикута Сьюзан Бузиевиц в праймериз Демократической партии, а затем победил кандидата от Республиканской партии Линду Макмэхон в ходе всеобщих выборов.

Был одним из соавторов Закона о борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией (2017)

Примечания

Ссылки 

 Сенатор Крис Мёрфи на официальном сайте Сената США
 Крис Мёрфи — официальный сайт

Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 3 августа
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Коннектикут
Сенаторы от штата Коннектикут
Действующие сенаторы США
Выпускники Коннектикутского университета
Выпускники Школы права Коннектикутского университета
Члены Палаты представителей Коннектикута
Члены Сената Коннектикута
Выпускники Колледжа Уильямса